Michael (Mike) Cappelletti Sr. (ur. 1942) – amerykański brydżysta
 Mike Cappelletti Jr. (ur. 1965) – amerykański brydżysta